Rząśnik (gromada w powiecie wyszkowskim) (pułtuski/wyszkowski)
 Rząśnik (gromada w powiecie złotoryjskim)